Il toponimo San Pedro Sacatepéquez può riferirsi a diverse località del Guatemala:

San Pedro Sacatepéquez, comune del dipartimento di Guatemala
San Pedro Sacatepéquez, comune del dipartimento di San Marcos